Наґано — префектура в Японії
 Наґано — місто в Японії, центр однойменної префектури
Кавачі-Наґано — місто в Японії, на теренах історичної провінції Кавачі.